Verkettung steht für
 Verkettung von Funktionen in der Mathematik, siehe Komposition (Mathematik)
 Verkettung von Relationen in Logik und Mathematik, siehe Relation (Mathematik)#Verkettung von Relationen
 Verkettung von Programmen mit Datenübergabe, siehe Pipe (Informatik)
 Verkettung von Eurobalisen im Zugbeeinflussungssystem ETCS, siehe Verkettung (ETCS)
 Konkatenation (Wort), in der Theorie formaler Sprachen eine Verknüpfung zweier Wörter zu einem neuen Wort
 Verschlingung, ein Knoten mit mehreren Komponenten
 das Zusammenführen personenbezogener Daten bzw. Eigenschaften über gemeinsame Identifier bzw. Adressen, die verschiedene soziale Zusammenhänge übergreifen. Verkettung gilt als ein Technik, Recht und Organisation übergreifender Grundbegriff des Datenschutzes.

Siehe auch:

 Konkatenation (Begriffsklärung)